Libertador (Aragua), Venezolaanse gemeente
 Libertador (Carabobo), Venezolaanse gemeente
 Libertador (Distrito Capital), Venezolaanse gemeente
 Libertador (Mérida), Venezolaanse gemeente
 Libertador (Monagas), Venezolaanse gemeente
 Libertador (Sucre), Venezolaanse gemeente
 Libertador (Táchira), Venezolaanse gemeente
 Libertador (2013), een Venezolaans/Spaanse film uit 2013  

 Libertadores, Latijns-Amerikaanse leiders die in het begin van de 19e eeuw het Spaanse gezag afschudden en de onafhankelijkheidsoorlogen in dat werelddeel leidden.